Projektive Koordinaten steht für:

 homogene Koordinaten in der projektiven und algebraischen Geometrie
 Koordinaten in einem projektiven Koordinatensystem, siehe Projektives Koordinatensystem